katatonia – objaw zaburzeń psychicznych
 Katatonia – szwedzka grupa muzyczna
 Katatonia – polski film z 2004 roku
 Catatonia – walijski zespół rockowy